Il singolare del torneo di tennis Fergana Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Ivo Heuberger che ha battuto in finale Fredrik Jonsson 4-6, 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 Kristian Pless (primo turno)
 Ivo Heuberger (Campione)
 Tuomas Ketola (secondo turno)
 Oleg Ogorodov (secondo turno)

 Fredrik Jonsson (finale)
 Vadim Kucenko (primo turno)
 Denis Golovanov (secondo turno)
 Jimy Szymanski (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Fergana Challenger 2001